Горновица има више значења:

 Горновица (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Горновица (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији